Giovanni Raineri peut faire référence à :
 , joueur italien de rugby à XV ;
 Giovanni Raineri, fondateur de Federconsorzi et ministre de l'agriculture.